Die 17. Schacholympiade 1966 wurde vom 23. Oktober bis 20. November 1966 in Havanna (Kuba) ausgetragen.

Übersicht 

Es nahmen 52 Mannschaften teil, die in sieben Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis D ermittelten. Darunter befanden sich mit Hongkong, Marokko, Panama und Nikaragua vier Neulinge. 299 Spieler (davon 38 Großmeister und 45 Internationale Meister) beteiligten sich am Wettbewerb. Einzige teilnehmende Frau war die Chilenin Berna Carrasco. Das Team der DDR war diesmal die einzige deutsche Mannschaft; von der Bundesrepublik Deutschland wurde die Olympiade aus politischen Gründen boykottiert. Die Verantwortlichen des DSB waren zunächst davon ausgegangen, dass die westlichen Staaten, insbesondere die USA, nicht an der Olympiade in Kuba teilnehmen würden. Als sich die Situation schließlich ganz anders darstellte, gelang es ihnen nicht mehr, kurzfristig eine Mannschaft aufzustellen. Damit blieb die Bundesrepublik das einzige Land, welches der Olympiade aus politischen Gründen fernblieb.

Chef des Organisationskomitees war Fidel Castro. Als Hauptschiedsrichter fungierte Jaroslav Šajtar aus der Tschechoslowakei. Die Bedenkzeit betrug 40 Züge in 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP), direktem Vergleich und speziellem Berger-System (SB) bestimmt. Austragungsort war das Hotel Habana Libre.

Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.

Für Ungarn und Jugoslawien ergab sich nach den ersten drei Wertungen ein Gleichstand. Das Schiedsgericht entschied, die Bronzemedaille an Ungarn zu geben, und zwar auf Basis eines ungewichteten Berger-Systems. Bei einem gewichteten Berger-System wäre Jugoslawien Dritter gewesen. Das Olympia-Handbuch gab nicht exakt vor, wie beim Berger-System zu rechnen ist.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Vorrunde Gruppe 5

Vorrunde Gruppe 6

Vorrunde Gruppe 7

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Finalgruppe D

Beste prozentuale Einzelergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Punkte||Partien||Prozent
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Petrosjan, Tigran||URS||A||11½||13||88,5
|-
|2||Fischer, Robert James||USA||A||15||17||88,2
|-
|3||Uhlmann, Wolfgang||GDR||A||13||18||72,2
|-
|3||Ojanen, Kaarle||FIN||B||13||18||72,2
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Panno, Oscar||ARG||A||14||18||77,8
|-
|2||Szabó, László||HUN||A||11||15||73,3
|-
|3||Westerinen, Heikki||FIN||B||14½||20||72,5
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
|1||Tal, Michail||URS||A||12||13||92,3
|-
|2||Balinas, Rosendo Carreon||PHI||C||15½||20||77,5
|-
|3||Bilek, István||HUN||A||11½||15||76,7
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
|1||Langeweg, Christian||NED||B||12||15||80,0
|-
|2||Matanović, Aleksandar||YUG||A||10½||14||75,0
|-
|2||Stein, Leonid||URS||A||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
|1||Kortschnoi, Viktor||URS||A||10½||13||80,8
|-
|2||Matulović, Milan||YUG||A||12||15||80,0
|-
|3||Ree, Hans||NED||B||11||15||73,3
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
|1||Bárczay, László||HUN||A||11||12||91,7
|-
|2||Polugajewski, Lev||URS||A||11||14||78,6
|-
|3||İbrahimoğlu, İsmet||TUR||C||10||13||76,9
|}

Spieler der Sowjetunion (Olympiasieger) 

Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Petrosjan, Tigran||11½ aus 13||88,5||1.
|-
|2||Spasski, Boris||10 aus 15||66,7||6.
|-
|3||Tal, Michail||12 aus 13||92,3||1.
|-
|4||Stein, Leonid||9 aus 12||75,0||2.
|-
|Res 1||Kortschnoi, Viktor||10½ aus 13||80,8||1.
|-
|Res 2||Polugajewski, Lev||11 aus 14||78,6||2.
|}

Spieler der Deutschen Demokratischen Republik 

Ergebnisse aus Vorgruppe 5 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||13 aus 18||72,2||3.
|-
|2||Pietzsch, Wolfgang||8 aus 15||53,3||20.
|-
|3||Fuchs, Reinhart||6½ aus 13||50,0||21.
|-
|4||Malich, Burkhard||9½ aus 15||63,3||8.
|-
|Res 1||Zinn, Lothar||4½ aus 9||50,0||
|-
|Res 2||Liebert, Heinz||3 aus 6||50,0||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Literatur 
XVII. Schacholympiade Havanna 1966. Sportverlag Berlin (Foto von Pietsch auf Seite 206)

Weblinks 
 17th Chess Olympiad: Havana 1966 auf Olimpbase (englisch)
 Video  ohne Kommentar
 Bericht bei Chessbase zum 50-jährigen Jubiläum

Einzelnachweise 

1966
Schachturnier
Schachveranstaltung 1966
Schachwettbewerb in Kuba
Sportveranstaltung in Havanna